Ptolemeu V Epifânio ( 210 a.C. — 180 a.C.) foi rei do Egito ptolemaico de 205 a.C. a 180 a.C..

Era filho do seu antecessor, Ptolemeu IV Filopátor, e da rainha Arsínoe III. Ptolemeu IV era filho de Ptolemeu III Evérgeta I, com Berenice II. Arsínoe III era filha de Berenice II e, possivelmente, de Ptolemeu III.

Tornou-se rei aos cinco anos de idade, tendo dois ministros do seu pai, Sosíbio e Agátocles, através de um testamento falsificado, tornando-se seus guardiões. Sosíbio desapareceu por volta de 202 a.C. e Agátocles, tornou-se o seu único protector. Deve ser referido que a protecção concedida por estas duas personalidades nada tinha de descomprometido: ambos utilizavam a criança como forma de acederem ao poder e foram responsáveis pela morte da rainha Arsínoe III. Segundo Políbio, Sosíbio foi quem mandou assassinar Arsínoe, mas Agátocles premiou o assassino, Filamão, com o governo da Cirenaica. Ptolemeu ficou aos cuidados de Enante e Agatocleia, respectivamente mãe e irmã de Agátocles.

Agátocles acabaria por se envolver em conflitos com Tlepólemo, o governador da cidade de Pelúsio, que mobilizou a população de Alexandria contra Agátocles.  Este foi morto por seus amigos para não cair nas mãos do povo e Tlepómeno tornou-se o novo regente, embora tenha sido removido do cargo em pouco tempo.

Esta situação confusa foi aproveitada pelo rei selêucida Antíoco III Magno para atacar cidades da Celessíria. Os romanos decidiram intervir e em 194 a.C. estabeleceu-se a paz, tendo Ptolemeu V casado com Cleópatra, uma filha de Antíoco III e Laódice.

Durante o reinado do seu pai, tinha nascido no sul do Egito um movimento secessionista liderado por um rei núbio. Ptolemeu V consegue terminar com este movimento, tendo vencido Ankhuennefer.

Ptolemeu V Epifânio tem o seu nome ligado à Pedra de Roseta, um decreto por si promulgado e graças ao qual foi possível a Jean-François Champollion decifrar os hieróglifos.

Ptolemeu VI Filómetor, seu sucessor, foi seu filho com Cleópatra I. Ptolemeu VIII Evérgeta II, irmão de Ptolemeu VI, também reinou no Egito, e ambos foram casados com Cleópatra II, irmã de ambos.

Titulatura

Ver também
Dinastia Ptolomaica

Árvore genealógica baseada no texto e nos artigos dos filhos, mostrando alguns descendentes:

Dinastia ptolemaica
Faraós da dinastia ptolemaica